Buffalo Gap kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Buffalo Gap (South Dakota)
Buffalo Gap (Texas)